Аболоньє — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Аболоньє — село в Духовщинському районі Смоленської області
 Аболоньє — село в Смоленському районі Смоленської області